Charles Robinson peut désigner :
 Charles L. Robinson (1818-1894), un homme politique américain ;
 Charles D. Robinson (1822-1886), un homme politique américain ;
  (1849–1936), un journaliste et auteur anglais ;
 Charles Robinson (1870–1937), un illustrateur anglais ;
 Charles Robinson (1927-1983), un joueur de rugby à XV néo-zélandai ;
 Ray Charles Robinson (1930-2004), plus connu sous le nom de Ray Charles, un chanteur et pianiste américain ;
 Charles Knox Robinson III (1932-2006), un acteur américain ;
 Charles Robinson (1945-2021), un acteur américain ;
 Charles Robinson (1964-), un arbitre de catch américain ;
 Charles Robinson, un personnage de fiction qui apparaît dans les romans et films James Bond ;
 Charles Robinson (1973-), un écrivain français.
 Charles Robinson (1991-), un joueur de hockey sur glace américain